Подоси́новец — посёлок городского типа в Кировской области России. Административный центр Подосиновского района и Подосиновского городского поселения. Стоит на реке Юг, в устье её правого притока Пушмы,

География 
Находится в северо-западной части региона, в пределах возвышенности Северные Увалы, в подзоне средней тайги, на левом берегу реки Юг, при впадении её притоков Пушма, Икшинка

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно тёплым коротким летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −13,6 °C; самого тёплого месяца (июля) — 17,2 °C . Годовое количество атмосферных осадков — 734 мм, из которых 365 мм выпадает в период мая по сентябрь. Снежный покров держится в течение 172 дней.

Название 
Прежнее название и статус — село Подосиновский.

История

Население

Известные люди 
 8 марта 1897 года в селе Стригино родился Бетехтин Анатолий Георгиевич — советский геолог и минералог, академик Академии наук СССР (1953), лауреат Ленинской премии. В честь учёного назван минерал бетехтинит, в Антарктиде названы горы в массиве Геологов Земли Мак-Робертсона (1965) и хребет в массиве Вольтат Земли Королевы Мод (1961)
 В 1905—1912 годах земским врачом в селе Подосиновец Никольского уезда Вологодской губернии работал социалист-революционер Альберт Менциковский.
 15 марта 1939 года в селе родился экономист А. П. Огарков.
 30 ноября 1909 года близ Подосиновца родился Герой Советского Союза Тестов Николай Степанович.
 24 сентября 1918 года в Подосиновце были расстреляны и похоронены клирики Рождественско-Богородицкой церкви, впоследствии канонизированные священномученики Николай Подьяков и Виктор Усов.
 Филёв Аркадий Александрович (1915—1976) — русский советский писатель, редактор и педагог. Член Союза писателей СССР, родился в Подосиновском районе, похоронен по завещанию в Подосиновце. В 1988 году Подосиновской центральной библиотеке присвоено имя писателя. В 2005 году на доме № 47 по улице Набережной в поселке Подосиновец, где писатель с семьей жил с 1949 по 1952 годы, была открыта мемориальная доска.
 Отроков, Николай Васильевич (1858—1940) — Герой Труда, заведующий местной районной больницы (1909—1929).

Инфраструктура

Транспорт

Примечания

Источники 
 Информационный портал района
 Сайт Подосиновского района
 
 
 Памятники архитектуры поселка Подосиновец и Подосиновского района

Посёлки городского типа Кировской области
Районные центры Кировской области
Населённые пункты Подосиновского района